Adrien Dipanda – pallamanista francese
 Aser Pierrick Dipanda – calciatore camerunese, attaccante
 Charlotte Dipanda – cantante camerunese